Desa Kedunguter kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kedunguter (administrativ by i Indonesien, lat -7,52, long 109,30), Jawa Tengah, 
 Desa Kedunguter (administrativ by i Indonesien, lat -6,94, long 110,57), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar